И́штван Э́ркень (; 5 апреля 1912, Будапешт — 24 июня 1979, там же) — венгерский прозаик и драматург, основоположник венгерского театра абсурда.

Биография 
Иштван Эркень с юных лет увлекался литературой; получив образование фармацевта и инженера-химика, он тем не менее посвятил себя литературе и в конце 30-х годов на собственные средства издал свой первый сборник рассказов — «Пляска моря».

После вступления Венгрии во Вторую мировую войну на стороне Германии Эркень был мобилизован в армию, отправлен в трудовой батальон на Восточный фронт и в конце концов оказался в советском плену на Дону. В лагерных условиях он смог вернуться к литературному труду и на родину в 1946 году вернулся со сборником социографических исследований «Люди лагерей», десятком рассказов и пьесой «Воронеж».

В 1957 году, после подавления восстания в Венгрии, Эркень был включён в «чёрный список» цензуры за свои дерзкие выступления на радио и в печати. Не имея возможности печататься, работал на заводе по изготовлению медикаментов и перевязочных средств. Запрет на публикацию, продолжавшийся до начала 60-х годов, освободил писателя не только от внешней, но и от внутренней цензуры: «Я не думал о редакторе, рецензенте, издателе и даже о читателе, меня занимало лишь то, что я пишу». В этот период он создал новый жанр — «рассказы-минутки», психологические миниатюры из современной жизни.

Запрет был снят в 1963 году, в печати появились сборники его рассказов, драмы и повести «Кошки-мышки» (1963) и «Семья Тотов» (1964); сценические варианты этих повестей, шедшие на сценах Европы, Америки, Японии и Австралии, принесли Эркеню международное признание. В 1970-е годы обе пьесы пользовались большим успехом и в Советском Союзе, особенно антитоталитарная «Семья Тот» в постановке Большого драматического театра, где она шла под названием «Тоот, другие и майор». В 1978 году в СССР был проведен фестиваль, специально посвящённый сценическим интерпретациям трагикомедии «Кошки-мышки». Обе пьесы обрели новую жизнь на российской сцене в последнее десятилетие.

Был женат на драматурге Жуже Ра́дноти.

Сочинения 
Сборники рассказов
 «Пляска моря»
 «Царевна иерусалимская»
 «Молодожены на липучке»

Повести
 «Кошки-мышки» (1963)
 «Выставка роз»
 «Семья Тот» (или «Семья Тотов», Tóték, 1964)

Пьесы
 «Воронеж»
 «Искатели ключей»
 «Сценарий»
 «Пишти в кровавую грозу»
 «Семья Тот» (Tóték, 1967)
 «Кошки-мышки» (1969)

Театральные постановки

Наиболее известные постановки в России 
«Семья Тот»
  — «Тоот, другие и майор». Большой драматический театр им. М. Горького; постановка Г. А. Товстоногова; художник В. Я. Левенталь; режиссёр А. Г. Товстоногов; музыкальное оформление С. Е. Розенцвейга. Роли исполняли: Тоот — Е. Лебедев, Маришка — В. Ковель и М. Призван-Соколова, Агика — С. Карпинская, Гизи — Л. Макарова и И. Варшавская, Майор — Н. Трофимов, Священник — И. Заблудовский, профессор Киприани — В. Стржельчик и А. Пустохин. Премьера состоялась 7 марта
  — «Тоот, другие и майор». «Современник»; постановка А. А. Алова, В. Н. Наумова. В главных ролях — Олег Табаков и Валентин Гафт.
  — «Побывка». Театр Юношеского Творчества (ТЮТ), режиссёр Пётр Некрасов, в главных ролях Георгий Кобиашвили и Дмитрий Лавров.
  — «Семья Тотов». Московский областной драматический театр им. А. Островского; режиссёр Валентин Варецкий.

«Кошки-мышки»
  — Большой драматический театр им. М. Горького; постановка Ю. Е. Аксёнова; художник Э. С. Кочергин; музыкальное оформление С. Е. Розенцвейга. В главных ролях: Ержи Орбан — Зинаида Шарко, Гиза — Людмила Макарова. Премьера состоялась 10 марта.
  — МХТ им. Чехова; постановка Ю. Ерёмина; художник Алексей Порай-Кошиц. В главных ролях: Эржи Орбан — Нина Гуляева, Гиза — Ольга Яковлева. Премьера состоялась 31 декабря.
  — Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова, возобновление постановки 1974 года. В главных ролях: Ержи Орбан — Зинаида Шарко, Гиза — Людмила Макарова.

Экранизации 
  — «Семья Тот»; режиссёр Золтан Фабри (Венгрия)

Примечания

Издания в России

Литература 
 

Лауреаты премии имени Аттилы Йожефа
Похороненные на кладбище Фаркашрети